Абехар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 23,43 км². Население 380 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и святая дева дель Камино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сории